Léoville bezeichnet:

 eine französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Léoville (Charente-Maritime)
 französisches Weingut, siehe Château Léoville-Poyferré
 die Kurzform des französischen Namens (Léopoldville) der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa